Campionatul European de Volei Feminin din 1987 a fost a cincisprezecea ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. A fost găzduită de Belgia din 25 septembrie până în 3 octombrie 1987. Orașele gazdă au fost Eupen, Auderghem și Gent. La turneu au participat 12 echipe naționale și victoria finală a revenit echipei RDG-ului pentru a doua oară.

Echipe

Calificate direct 
 - țară organizatoare
 - campioana ediției precedente
 - viceampioana ediției precedente
 - locul 3 la ediția precedentă

Calificate în urma preliminariilor

Componența grupelor

Grupa A

Grupa B

Faza preliminară

Grupa A - Eupen
</center>

</center>

Grupa B - Gent
</center>

</center>

Faza finală

Finalele pentru locurile 1 și 3 - Gent

Rezultate
</center>

Finalele pentru locurile 5 și 7 - Auderghem

Rezultate
</center>

Finalele pentru locurile 9 și 11 - Auderghem

Rezultate
</center>

Clasamentul final

Referințe
 Rezultate site personal

Campionatul European de Volei
Competiții sportive internaționale găzduite de Belgia‎
1987 în sport